La Costera, comarca central del País Valencià
 La Costera, Paratge Natural Municipal al terme municipal de Puçol
 Sa Costera paratge al sud del litoral Escorca
 Costera del Coral, tram costaner de Sardenya, on es troba la ciutat de l'Alguer
 Cuina de la Costera, menjar i begudes típics de la comarca valenciana de la Costera
 Costera de Ranes subcomarca del País Valencià integrada en la comarca de la Costera
 La Granja de la Costera és una població de la comarca de la Costera.